

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Rzeczyce – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol 
 Rzeczyce – część wsi Pawłowiczki w woj opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Rzeczyce – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Rudziniec